Mávro kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Vrachonisídes Mávra, öar, Sydegeiska öarna, Nomós Dodekanísou, 
 Mávro (ort i Grekland), Mellersta Makedonien, Nomós Péllis, 

Robotskapade Greklandförgreningar